Ladislav Rygl ist der Name folgender Personen:

* Ladislav Rygl (Nordischer Kombinierer, 1947) (* 1947), tschechischer Nordischer Kombinierer
 Ladislav Rygl (Nordischer Kombinierer, 1976) (* 1976), tschechischer Nordischer Kombinierer